Инирида:

 Инирида — город и муниципалитет на востоке Колумбии, административный центр департамента Гуайния.
 Инирида — коммерческий аэропорт, обслуживающий гражданские авиаперевозки города Инирида (департамент Гуайния, Колумбия).
 Инирида — река на северо-западе Южной Америки, на территории Колумбии.